Elers är ett efternamn, som burits av bland andra:

 
 
 Jørgen Elers (1647–1692), dansk ämbetsman